Heliga Katarina kan avse:

Katarina av Vadstena (1331 - 1381), en svensk birgittinnunna och dotter till Heliga Birgitta
Katarina av Alexandria (cirka 282 - cirka 300), en egyptisk jungfru som led martyrdöden